William Stafford kan syfta på bland andra:

 William Stafford, 4:e earl av Stafford (1375–1395), engelsk peer
 William Stafford (omkring 1500–1556), engelsk hovman
 William Stafford (1554–1612), engelsk konspiratör
 William Stafford (1593–1684), engelsk författare
 William Stafford (1914–1993), amerikansk poet
 William H. Stafford (1869–1957), amerikansk politiker

Se även 
 William Howard, 1:e viscount Stafford